Панамериканские игры 1995 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 12—26 марта 1995 года в Аргентине в городе Мар-дель-Плата. В играх приняло участие 5144 спортсмена. Они соревновались в 409 дисциплинах в 36 видах спорта. Аргентина во второй раз принимает Панамериканские игры. Впервые соревнования прошли здесь в 1951 году в Буэнос-Айресе. Это были первые Панамериканские игры в истории.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 39 дисциплинах.

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бокс
  Борьба
  Боулинг
  Велоспорт
  Водное поло
  Воднолыжный спорт
  Волейбол
  Гандбол
  Гребля на каноэ
  Дзюдо
  Карате
  Конный спорт
  Лёгкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт

  Плавание
  Пляжный волейбол
  Прыжки в воду
  Ракетбол
  Синхронное плавание
  Сквош
  Современное пятиборье
  Софтбол
  Спидскейтинг
  Спортивная гимнастика
  Стрельба
  Стрельба из лука
  Теннис
  Триатлон
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование
  Футбол
  Хоккей на траве

Карате, Ракетбол, Сквош и Триатлон появились в расписании панамериканских игр в первый раз.

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Американские Виргинские острова
  Антигуа и Барбуда
  Аргентина
  Аруба
  Багамы
  Барбадос
  Белиз
  Бермуды
  Боливия
  Бразилия
  Британские Виргинские острова
  Венесуэла
  Гаити
  Гайана
  Гваделупа

  Гватемала
  Гондурас
  Гренада
  Доминика
  Доминиканская Республика
  Каймановы острова
  Канада
  Колумбия
  Коста-Рика
  Куба
  Мартиника
  Мексика
  Нидерландские антильские острова
  Никарагуа
  Панама

  Парагвай
  Перу
  Пуэрто-Рико
  Сальвадор
  Сент-Китс и Невис
  Сент-Люсия
  Сент-Винсент и Гренадины
  Суринам
  США
  Тринидад и Тобаго
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Медальный зачёт

Ссылки 

 Панамериканские игры 1995

Панамериканские игры 1995